Роберт Мазань (; 9 февраля 1994, Тренчин, Словакия) — словацкий футболист, защитник чешского клуба «Карвина» и сборной Словакии.

Клубная карьера 
Мазань — воспитанник клуба «Тренчин» из своего родного города. 28 августа 2011 году в матче против трнавского «Спартака» он дебютировал в чемпионате Словакии. 6 апреля 2013 года в поединке против «Татрана» Роберт забил свой первый гол за «Тренчин». В начале 2014 года Мазань перешёл в «Сеницу». 1 марта в матче против «Злате-Моравце» он дебютировал за новую команду.

В начале 2015 года Мазань перешёл в польский «Подбескидзе». 29 апреля в матче против «Леха» он дебютировал в польской Экстраклассе.

Летом 2015 года Роберт в поисках игровой практики, на правах аренды вернулся на родину в «Жилину». 2 августа в матче против миявского «Спартака» он дебютировал за новую команду. По окончании аренды клуб выкупил его трансфер. 13 мая 2017 года в поединке против своего бывшего клуба «Сеницы» Мазань забил свой первый гол за «Жилину». В том же сезоне он стал чемпионом Словакии.

В начале 2018 года Мазань перешёл в испанскую «Сельту». 3 февраля в матче против «Алавеса» он дебютировал в Ла Лиге.

В январе 2019 года Мазань перешёл в «Венецию» на правах аренды.

Карьера в сборной 
В 2017 году в составе молодёжной сборной Словакии Мазань принял участие в молодёжном чемпионата Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Польши, Англии и Швеции.

8 октября 2017 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Мальты Мазань дебютировал за сборную Словакии, заменив во втором тайме Томаша Губочана.

Достижения 
 «Жилина»
 Чемпион Словакии: 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Карвины» 
 Профиль на сайте Словацкого футбольного союза 
 Профиль на сайте Первой лиги Чехии 

Футболисты Словакии
Игроки сборной Словакии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Словакии по футболу
Игроки ФК «Тренчин»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Подбескидзе»
Игроки ФК «Сеница»
Игроки ФК «Жилина»
Игроки ФК «Венеция»
Игроки ФК «Тенерифе»
Игроки ФК «Млада-Болеслав»
Игроки ФК «Карвина»